Los hijos del Sol puede referirse a lo siguiente:

 Los hijos del sol (álbum), álbum del cantante argentino Ricardo Montaner.
 Los hijos del Sol (grupo musical), grupo musical peruano de jazz, música criolla, afroperuana y cumbia.
 Los hijos del Sol (libro de cuentos), libro de cuentos del escritor peruano Abraham Valdelomar.